Щоткін Іван Петрович — удмуртський педагог, організатор народної освіти, заслужений вчитель школи Удмуртської АРСР
 Щоткін Сергій Валентинович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища